Bucky (mangá) — mangá e anime
Bucky (Marvel Comics) — heróis da Marvel Comics que usaram o mesmo nome, dentre eles Bucky III, mais conhecido como Nômade
Bucky O'Hare — personagem de histórias em quadrinhos

Desambiguação